Magyarország
 Tolna, város Tolna vármegyében, a megye első székhelye
 Vértestolna, település Komárom-Esztergom vármegyében

 Amerikai Egyesült Államok
Tolna, város Észak-Dakotában

hasonló
 Tolna megye
 Tolna vármegye